Als Belagerung von Huesca werden folgende Ereignisse bezeichnet:

 Belagerung von Huesca (812) im Rahmen der Einrichtung der Spanischen Mark durch Ludwig den Frommen

 Belagerung von Huesca (1094) am Beginn der aragonesischen Reconquista
 Schlacht von Huesca, während des Spanischen Bürgerkriegs im Juni 1937